Gmina Wilków steht für folgende polnische Gemeinden:
 Gmina Wilków (Powiat Opolski) in der Woiwodschaft Lublin
 Gmina Wilków (Powiat Namysłowski) in der Woiwodschaft Oppeln